De term Tender wordt in drie betekenissen gebruikt:
 een tender als een afwegingsprocedure voor het verkrijgen van een dienst of product in het economisch verkeer (aanbesteding). 
 een tender als een boot.
 een aanhanger achter een stoomlocomotief, voor het vervoer van kolen en water, zie tender (locomotief).